Boris Dubrowski (russisch Борис Дубровский) ist der Name folgender Personen:

* Boris Alexandrowitsch Dubrowski (* 1958), russischer Politiker
 Boris Jakowlewitsch Dubrowski (* 1939), sowjetisch-russischer Ruderer